Un mare di guai (film 1939), film diretto da Carlo Ludovico Bragaglia
 Un mare di guai (film 1995), film diretto da Bob Clark